

Берегове — село, район Беїмбета Майліна, Костанайська область
 Берегове — село, Железінський район, Павлодарська область
 Берегове — село, Теренкольський район, Павлодарська область

Берегове — село, Новосибірський район, Новосибірська область
 Берегове — село, Панкрушихинський район, Алтайський край

Берегове — місто, Закарпатська область, Берегівський район, районний центр
 Берегове — смт, Автономна Республіка Крим, Ялтинська міська рада
 Берегове — село, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Берегове — село, Автономна Республіка Крим, Феодосійська міська рада
 Берегове — село, Волинська область, Луцький район
 Берегове — село, Донецька область, Кальміуський район
 Берегове — село, Житомирська область, Звягельський район
 Берегове — село, Запорізька область, Мелітопольський район
 Берегове — село, Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Берегове — село, Луганська область, Довжанський район
 Берегове — село, Львівська область, Яворівський район
 Берегове — село, Одеська область, Одеський район
 Берегове — село, Херсонська область, Скадовський район
 Берегове — селище, Херсонська область, Херсонський район